Tegeozetes är ett släkte av kvalster. Tegeozetes ingår i familjen Tectocepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Tegeozetes